Sigillo – oggetto per imprimere un marchio su documenti e l'impronta prodotta da esso
Sigillo – comune dell'Umbria
Sigillo – frazione del comune di Posta
Sigillo sacramentale – vincolo di segretezza nel diritto canonico
Sigillo – simbolo usato in magia facente riferimento ad un'entità